il comune di Labico, in provincia di Roma, fino al 1872. Il nome di Lugnano derivava da "Fundus Longianus", dal nome della famiglia romana dei "Longus" che vi possedeva delle proprietà terriere. Il cambio del nome venne fatto per l'identificazione, quasi certamente errata, di Lugnano con l'antico Labicum. 
 Lugnano in Teverina, un comune di 1.593 abitanti in provincia di Terni.
 Lugnano (Vicopisano), una frazione del comune di Vicopisano in provincia di Pisa, posta sulla riva destra del fiume Arno; un ponte la collega a Cascina, sulla riva sinistra dell'Arno. 
 Lugnano di Villa Troiana, antico nome di Vazia, frazione del comune di Rieti, fino al 1928 comune autonomo, sino al 1860 facente parte del Regno delle Due Sicilie.

Note